Le Fil – album di Camille del 2005
 Le Fil – film del 2009